Gahleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Gahleitner (* 1962), österreichischer Kabarettist
 Sieglinde Gahleitner (* 1965), österreichische Juristin und Richterin
 Silke Birgitta Gahleitner (* 1966), deutsche Sozialarbeiterin, Sozialarbeitswissenschaftlerin und Psychotherapeutin